В соревнованиях по стрельбе на летних Олимпийских играх 2020 года смогут принять участие 360 спортсменов (180 мужчин и 180 женщин), которые разыграют между собой 15 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 30-ю спортсменами (по 2 стрелка в каждой индивидуальной дисциплине и по 3 мужчины и женщины в смешанных дисциплинах).

Правила квалификации 
Квалификационный отбор на летние Олимпийские игры 2020 года начался в конце июля 2018 года и продлится до 30 апреля 2020 года. По итогам каждого отборочного соревнования путёвки на Игры завоюют до пяти лучших стрелков, при этом каждая страна может получить не более 2-х путёвок в каждой дисциплине. Также для получения олимпийских лицензий стрелки во время предварительного этапа или квалификационного раунда должны были выполнить следующие нормативы:

Один стрелок может принести только одну лицензию для своей страны вне зависимости от дисциплины. Если путёвку на Игры получает спортсмен, который уже квалифицировался ранее, то квота достаётся следующему лучшему стрелку отборочного турнира. Хозяевам Игр сборной Японии гарантировано 12 квот, по одной в различных дисциплинах. Если японские спортсмены получат олимпийские лицензии в этих дисциплинах по итогам различных отборочных соревнований, то неиспользованная квота будет перераспределена в пользу НОК, чей стрелок имел наивысший результат среди неквалифицированных спортсменов. После окончания отборочных соревнований специальная трёхсторонняя комиссия распределит 24 путёвки.

Квалификационные соревнования

Распределение квот

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Путёвки на летние Олимпийские игры не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсменов, которые выступят на Играх.

Мужчины

Винтовка из трёх положений, 50 метров

Пневматическая винтовка, 10 метров

Пневматический пистолет, 10 метров

Скорострельный пистолет, 25 метров

Трап

Скит

Женщины

Винтовка из трёх положений, 50 метров

Пневматическая винтовка, 10 метров

Пистолет, 25 метров

Пневматический пистолет, 10 метров

Трап

Скит

Смешанные пары

Пневматическая винтовка, 10 метров

Пневматический пистолет, 10 метров

Трап

Примечания

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Распределение квот на сайте Международная федерация спортивной стрельбы

Стрельба